Il singolare del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale Jan Siemerink 7–6(0), 6–2.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (campione)
 Wayne Ferreira (primo turno)
 Marc Rosset (semifinali)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)

 Stefan Edberg (primo turno)
 Jacco Eltingh (primo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Jonas Björkman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1995
ATP Tour 1995